Ḫalpa-šulupi war ein Sohn des hethitischen Großkönigs Muršili II. und dessen erster Frau Gaššulawiya. Seine Brüder waren Muwattalli II. und Ḫattušili III. Seine Schwester war Maššana-uzzi.

Stammbaum 
Der folgende Stammbaum wurde nach Veröffentlichungen von Volkert Haas und Jörg Klinger erstellt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Volkert Haas: Die hethitische Literatur, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin 2006, Seite 91, ISBN 978-3-11-018877-6

Hethiter (Person)
Geboren im 14. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 14. oder 13. Jahrhundert v. Chr.
Mann